Géza Teleki (1843-1913), Hongaars minister van Landbouw (1889-1890)
 Géza Teleki (1911-1983), Hongaars minister van Godsdienst en Onderwijs (1944-1945) en hockeyspeler
 Géza Teleki (1943-2014), Hongaars antropoloog en primatoloog